HLI steht für:
 Human Life International, internationale Lebensrechtsorganisation
 Bahnhof Hannover-Linden (DS100-Code)
 Hollister Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Hollister (Kalifornien), Kalifornien

Abkürzung